Felseck steht für:
 Burg Gleichenstein (Thüringen)
 Haus Felseck, Villa in Königswinter
Siehe auch:
 Felseneck
 Felsenegg